La Third Division 1957-1958 è stato il 31º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 30º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Scunthorpe & Lindsey United (Third Division North) e Brighton & Hove Albion (Third Division South).

Questa fu l'ultima edizione della Third Division su base regionale, a partire dalla stagione successiva, il campionato divenne infatti a carattere nazionale, con la formazione di un girone unico in cui ebbero accesso le squadre classificate dal 2º al 12ºposto dei due gruppi, oltre alle due retrocesse dalla Second Division. Mentre i club posizionati dal 13º al 24ºposto, vennero relegati nel nuovo torneo di Fourth Division.

Stagione

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1958-1959.
      Ammesso nella nuova Third Division.
      Retrocesso in Fourth Division 1958-1959.
      Rieletto in Fourth Division 1958-1959.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
York City retrocesso in Fourth Division per peggior quoziente reti rispetto agli ex aequo Rochdale, Tranmere Rovers e Wrexham.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1958-1959.
      Ammesso nella nuova Third Division.
      Retrocesso in Fourth Division 1958-1959.
      Rieletto in Fourth Division 1958-1959.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1957-1958
 Second Division 1957-1958
 FA Cup 1957-1958
 Charity Shield 1958

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
1957-1958